Grosswald bzw. Großwald steht für:

 Grosswald, deutsche Brauerei, siehe Großwald Brauerei Bauer
 Großwald (Altenkessel), Ortsteil von Altenkessel, Stadtteil und Distrikt von Saarbrücken
 Grube Großwald, Steinkohlenzeche bei Völklingen, Saarland, siehe Grube Luisenthal
 Flimser Grosswald, Flurbezeichnung bei Flims, Kanton Graubünden, Schweiz
 Emil Grosswald (1912–1989), rumänisch-US-amerikanischer Mathematiker

Siehe auch:
 Grosvalds
 Großwaldbach
 Grosswald Bay